Херцег ТВ је приватна телевизијска станица са сједиштем у Требињy. Херцег телевизија је почела са радом 27. априла 2008. године, а у власништву је браће Драгутина и Чедомира Паповића. Програм је локалног карактера уз актуелности из Требиња и осталих суседних општина.

Извори 
 Чланак о Херцег ТВ-у 

Телевизијске станице у Републици Српској